La Prva savezna liga SFRJ 1965-1966, conosciuta semplicemente come Prva liga 1965-1966, fu la 37ª edizione del campionato jugoslavo di calcio, la 20ª dopo la fine della seconda guerra mondiale. La vittoria finale fu appannaggio del , al suo primo titolo. 

Fu la prima edizione a 16 squadre e la prima ad utilizzare la differenza-reti in caso di parità di punti nella classifica finale. Fu anche la prima volta che una squadra jugoslava giunse a disputare la finale della Coppa dei Campioni: il  fu sconfitto dal  per 1-2.

La "combine Planinić" 
Sebbene la combine sia avvenuta 14 mesi prima (quindi al termine della stagione 1963-64), gli effetti si sono fatti sentire in questo campionato. Tutto è nato dalla confessione del portiere dello  Ranko Planinić che ha rivelato che la sua squadra ha perso (0-4) di proposito il 31.05.1964 contro l' e concesso il pareggio (3-3) il 07.06.1964 allo  per consentire agli avversari di evitare la retrocessione.

Questa testimonianza esplosiva ha creato suscitato scalpore in Jugoslavia ed è diventato noto come "combine Planinić". Più volte in passato vi erano state voci di combine in Prva Liga, ma questa è stata la prima occasione in cui un giocatore si faceva avanti e testimoniava il fatto.

Il 27 agosto 1965 l'organo disciplinare della FSJ, presieduto da Svetozar Savić, ha erogato le seguenti disposizioni:
 I membri del consiglio del FK Željezničar, compreso il presidente del club Nusret Mahić, sono stati squalificati a vita.
 L'allenatore del FK Željezničar, al tempo Vlatko Konjevod, è stato squalificato a vita.
 I giocatori del FK Željezničar Ivica Osim e Mišo Smajlović sono stati squalificati per un anno.
 I membri del consiglio del NK Hajduk, compreso il presidente del club Josip Košto, sono stati squalificati a vita.
 L'allenatore del NK Hajduk, al tempo Milovan Ćirić, è stato squalificato a vita.
 Due membri del consiglio del NK Trešnjevka sono stati squalificati a vita.
 Il presidente del NK Trešnjevka Ivan Bačun e il direttore tecnico Marjan Matančić hanno subito ulteriori procedimenti disciplinari.
 Il segretario generale della NK Dinamo Zagabria Oto Hofman è stato squalificato a vita per aver agito da tramite per Željezničar e Trešnjevka.

L'Hajduk aveva pagato 1,5 milioni di dinari e il Trešnjevka 4 milioni (per fare un paragone, all'epoca un quotidiano costava 40 dinari). Parte dei soldi del Trešnjevka provenivano dalla fiera di Zagabria, dove erano stati impiegati alcuni membri del club.

Appelli 
Su appello, la punizione principale per i tre club è stata la penalizzazione di punti: Željezničar, Hajduk e Trešnjevka sono stati decurtati rispettivamente di 6, 5 e 5 punti.

Fatti successivi 
A causa dell'assenza di due dei suoi migliori calciatori, lo Željezničar ha lottato duramente per evitare la retrocessione. Nelle ultime giornate ad Ivica Osim è stato permesso il rientro: un suo goal contro il  è ricordato come il più importante nella lotta-salvezza.

Sebbene Ranko Planinić sia stato coinvolto in entrambe le partite incriminate, non è stato punito. Si sospetta che sia divenuto informatore poiché nell'agosto 1965 si era arenata la sua negoziazione del contratto con lo Željezničar.

Squadre partecipanti

Profili

Provenienza

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Jugoslavia, qualificata alla Coppa dei Campioni 1966-1967
      Vincitrice della coppa nazionale, qualificata alla Coppa delle Coppe 1966-1967
      Qualificate o invitate alla Coppa delle Fiere 1966-1967
      Retrocesse in Druga Liga 1966-1967

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti delle squadre interessate.
Coppe minori:Qualificata alla Coppa Mitropa 1966 :  e .Qualificata alla Coppa dei Balcani per club 1966-1967 : .Qualificata alla Coppa Piano Karl Rappan 1966-1967 : .

Classifica marcatori

Risultati

Tabellone

Calendario 

Fonte: exyufudbal

Squadra campione

(allenatore: Vujadin Boškov)
Giocatori (presenze/reti)Silvester Takač (30/13)Vasa Pušibrk (30/2)Ilija Pantelić (30/0) (portiere)Vladimir Savić (29/5)Žarko Nikolić (29/4)Ivan Brzić (29/0)Stevan Sekereš (29/0)Dobrivoje Trivić (28/7)Mladen Vučinić (26/0)Đorđe Pavlić (18/8)Stevan Nestički (17/0)Dimitrije Radović (16/1)Radivoj Radosav (12/4)Adolf Lambi (8/2)Veljko Aleksić (4/0)Đorđe Milić (3/1)Tonče Stamevski (3/0)Rajko Aleksić (2/0)Branislav Veljković (1/0) (portiere)Anđelko Marinković (1/0)Dragan Surdučki (1/0)Fonti: sportsport.ba, worldfootball.net e fkvojvodina.com

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1965-1966
Kup Maršala Tita 1965-1966

Collegamenti esterni 
  Statistiche 1966-1968 su historical-lineups
  Stagione 1965-1966 su eu-football.info
  Stagione 1965-1966 su HRnogomet
  Stagione 1965-1966 su sportsport.ba
  Le stagioni 1962-1968 su FSG Zrenjanin
  Le stagioni 1961-1970 su claudionicoletti
  Classifiche e risultati su exYUfudbal
   su RSSSF

Calcio nel 1965
Calcio nel 1966
1966
Campionato jugoslavo di calcio